Kangvon jelentései:

 Kangvon, koreai tartomány a Korjo-dinasztia és a Csoszon-dinasztia idejében
 Kangvon, Észak-Korea tartománya
 Kangvon, Dél-Korea tartománya
 Gangwon FC